Мачино — название населённых пунктов в России:
 
 Мачино — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Мачино — деревня в Берёзовском сельском поселении Берёзовского района Пермского края.
 Мачино — деревня в Кляповском сельском поселении Берёзовского района Пермского края.